Сан-Фелиу-де-Пальеролс ((,  — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 34,9 км². Население 1363 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sant Feliu de Pallarols
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны